Урицк может означать:
Урицк — город в Ленинградской области в 1925—1963 годах
Урицк — муниципальный округ в Санкт-Петербурге